Jerrold ist der Familienname folgender Personen:

}
William Blanchard Jerrold (1826–1884), englischer Schriftsteller